Дэвид Кит (, род. 8 мая 1954, Ноксвилл, Теннесси, США) — американский актёр и режиссёр. Известен по роли Энди Макги в фильме «Воспламеняющая взглядом» (1984).

В 1982 году номинировался на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Офицер и джентльмен».

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США